Koeweits basketbalteam (mannen)
 Koeweits basketbalteam (vrouwen)